Синчел () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Синчел () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Синчел.
 Синчел () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Лупень.